Powiat Kaisai – dawny powiat w prefekturze Aichi
 Powiat Kaisai – dawny powiat w prefekturze Gifu